Molekulska formula -{C28H41N3O3}- se može odnositi na:

 Oksetakain
 Tiropramid